Бори́с Хмельни́цкий:
 Хмельницкий, Борис Алексеевич (1940—2008) — актёр театра и кино, композитор.
 Хмельницкий, Борис Моисеевич (1885—1959) — врач-фтизиатр, директор Украинского научно-исследовательского туберкулёзного института.